Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de la ville de Huy, en Belgique :

 Gare de Huy (anciennement Huy-Nord jusqu'en 1979), gare principale de la ville ;
 Gare de Huy-Ville (première gare de Huy), remplacée par Huy-Nord ;
 Gare de Huy-Sud, fermée ;
 Gare de Huy Saint-Hilaire, fermée ;
 Gare de Hermalle-sous-Huy, fermée, qui desservait les communes d'Hermalle-sous-Huy et de Saint-Georges-sur-Meuse.